Павельцево:

 Павельцево — микрорайон города Долгопрудного Московской области	
 Павельцево — деревня в Клинском районе Московской области
 Павельцево — деревня в Конаковском районе Тверской области